Beamish (bier), een biermerk uit Ierland
Beamish (motorfiets), een motorfietsmerk uit Groot-Brittannië